Lansdorp est le patronyme de :
 Robert Lansdorp (né en 1938),  entraîneur de tennis américain
 Bas Lansdorp (né en 1977), ingénieur néerlandais